Home Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Home Farm (New York), ID-Nr. 08001147
 Home Farm (Virginia), ID-Nr. 07000828

Home Farm steht für:
 Home Farm, früherer Name des Fußballclubs Dublin City